Сезон 2022/2023 годов стал для футбольного клуба «Милан» 89-м в чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 № 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини (номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)
 № 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

46.200.000

Зима 
0

Ушли из клуба

Лето 

10.000.000

Зима 
0

Общие убытки:46.200.000

Общая прибыль:10.000.000

Разница:36.200.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Милан